Ławica est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Ławica.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Ławica ;
 du quartier de Ławica, partie du district de Grunwald à Poznań.

Divers 
 de l'Aéroport de Poznań-Ławica, nom donné à l'aéroport de la ville de Poznań.